A buddhizmus Afrikában kisebbségi vallásnak számít. A bennszülött afrikaiak kis számban vették fel a buddhizmust, így a kontinensen jelenlevő buddhisták Ázsiából betelepült kínaiak,  vietnámiak, szingalézek vagy japánok.

A kontinens legnagyobb számú buddhista lakosságával Dél-Afrika büszkélkedhet. 2010-es becslések szerint Dél-Afrikában a buddhisták száma (beleértve a taoistákat és a kínai népi vallásúakat is) 0,2% és 0,3%, amely 100–150 ezer embert jelent.

A kontinenshez tartozó Indiai-óceánon található szigeteken jelentős számú buddhista közösség él. Az afrikai országok között Mauritius-on legmagasabb a buddhisták aránya (1,5 és 2% között) a kínai nemzetiségű lakosságnak köszönhetően (a teljes lakosság 3%-a, azaz 40 ezer ember). A tényleges gyakorló buddhisták száma azonban csupán 0,4%. Madagaszkár-on is mintegy 20 ezer buddhistát tartanak számon (a lakosság mintegy 0,1%-a). A Seychelle-szigeteken és a Réunion szigeten a buddhisták száma 0,1% és 0,2% között van.

Az észak-afrikai Líbia lakosságának mintegy 0,3%-a buddhista (hozzávetőleg 20 ezer fő), akik javarészt ázsiai vendégmunkások. A marokkói Casablanca-ban két buddhista központ is működik.

Fekete-Afrika követkekző országaiban működnek buddhista központok: Botswana, Kamerun, Elefántcsontpart, Ghána, Guinea, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Mali, Namíbia, Nigéria, Szenegál, Sierra Leone, Szváziföld, Tanzánia, Togo, Uganda, Zambia, és Zimbabwe.

A neves afrikai buddhisták közé tartozik Adewale Akinnuoye-Agbaje, afrikai származású brit színész.

A buddhisták száma országonként

Kapcsolódó szócikkek
 Buddhizmus Líbiában
 Buddhizmus Szenegálban
 Buddhizmus a Réunion-szigeten
 Buddhizmus Dél-Afrikában
 Buddhizmus országonként

Jegyzetek

További információk
 Clasquin, Michel / Krüger, Jacobus S. (eds.) (1999): Buddhism and Africa. Pretoria: University of South Africa